Legon (Ghana), plaats in Ghana
 Łęgoń, plaats in het Poolse woiwodschap Lubusz